Mironia är ett släkte av bladmossor. Mironia ingår i familjen Pottiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Mironia